Енди Мари је други пут освојио титулу. У финалу је савладао Милоша Раонића са 6:4, 7:6(7:3), 7:6(7:2).

Носиоци

Жреб

Завршница 

{{Тенис-8 играча и 5 сетова
|RD1=Четвртфинале
|RD2=Полуфинале
|RD3=Финале
|team-width=175
|RD1-seed1=28
|RD1-team1= Сем Квери
|RD1-score1-1=4
|RD1-score1-2=5
|RD1-score1-3=7
|RD1-score1-4=4
|RD1-score1-5=
|RD1-seed2=6
|RD1-team2= Милош Раонић
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=7
|RD1-score2-3=5
|RD1-score2-4=6
|RD1-score2-5=
|RD1-seed3=3
|RD1-team3= Роџер Федерер
|RD1-score3-1=64
|RD1-score3-2=4
|RD1-score3-3=6
|RD1-score3-4=711
|RD1-score3-5=6
|RD1-seed4=9
|RD1-team4= Марин Чилић
|RD1-score4-1=77
|RD1-score4-2=6
|RD1-score4-3=3
|RD1-score4-4=69
|RD1-score4-5=3
|RD1-seed5=10
|RD1-team5= Томаш Бердих
|RD1-score5-1=77
|RD1-score5-2=6
|RD1-score5-3=6
|RD1-score5-4=
|RD1-score5-5=
|RD1-seed6=32
|RD1-team6= Лука Пуј
|RD1-score6-1=64
|RD1-score6-2=3
|RD1-score6-3=2
|RD1-score6-4=
|RD1-score6-5=
|RD1-seed7=12
|RD1-team7= Жо-Вилфрид Цонга
|RD1-score7-1=610
|RD1-score7-2=1
|RD1-score7-3=6
|RD1-score7-4=6
|RD1-score7-5=1
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Енди Мари
|RD1-score8-1=712
|RD1-score8-2=6
|RD1-score8-3=3
|RD1-score8-4=4
|RD1-score8-5=6
|RD2-seed1=6
|RD2-team1= Милош Раонић
|RD2-score1-1=6
|RD2-score1-2=6<sup>3
|RD2-score1-3=4
|RD2-score1-4=7
|RD2-score1-5=6
|RD2-seed2=3
|RD2-team2= Роџер Федерер
|RD2-score2-1=3
|RD2-score2-2=7<sup>7
|RD2-score2-3=6
|RD2-score2-4=5
|RD2-score2-5=3
|RD2-seed3=10
|RD2-team3= Томаш Бердих
|RD2-score3-1=3
|RD2-score3-2=3
|RD2-score3-3=3
|RD2-score3-4=
|RD2-score3-5=
|RD2-seed4=2
|RD2-team4= Енди Мари
|RD2-score4-1=6
|RD2-score4-2=6
|RD2-score4-3=6
|RD2-score4-4=
|RD2-score4-5=
|RD3-seed1=6
|RD3-team1= Милош Раонић
|RD3-score1-1=4
|RD3-score1-2=63
|RD3-score1-3=62
|RD3-score1-4=
|RD3-score1-5=
|RD3-seed2=2
|RD3-team2= Енди Мари
|RD3-score2-1=6
|RD3-score2-2=77
|RD3-score2-3=77
|RD3-score2-4=
|RD3-score2-5=
}}

 Горња половина 

 Група 1 

 Група 2 

 Група 3 

 Група 4 

 Доња половина 

 Група 5 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
|RD1-seed01=8
|RD1-team01= Д. Тим|RD1-score01-1=7|RD1-score01-2=6|RD1-score01-3=6|RD1-score01-4=
|RD1-score01-5=
|RD1-seed02=PR
|RD1-team02= Ф. Мајер
|RD1-score02-1=5
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=4
|RD1-score02-4=
|RD1-score02-5=
|RD1-seed03=
|RD1-team03= Ј. Весели|RD1-score03-1=6|RD1-score03-2=6|RD1-score03-3=79|RD1-score03-4=
|RD1-score03-5=
|RD1-seed04=Q
|RD1-team04= И. Сајслинг
|RD1-score04-1=2
|RD1-score04-2=4
|RD1-score04-3=67
|RD1-score04-4=
|RD1-score04-5=
|RD1-seed05=Q
|RD1-team05= Л. Савил
|RD1-score05-1=6|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=5
|RD1-score05-4=4
|RD1-score05-5=
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= Д. Новиков|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=6|RD1-score06-3=7|RD1-score06-4=6|RD1-score06-5=
|RD1-seed07=PR
|RD1-team07= Д. Турсунов
|RD1-score07-1=6|RD1-score07-2=62
|RD1-score07-3=6|RD1-score07-4=3
|RD1-score07-5=5
|RD1-seed08=31
|RD1-team08= Ж. Соуза|RD1-score08-1=3
|RD1-score08-2=77|RD1-score08-3=4
|RD1-score08-4=6|RD1-score08-5=7|RD1-seed09=24
|RD1-team09= А. Зверев|RD1-score09-1=6|RD1-score09-2=6|RD1-score09-3=6|RD1-score09-4=
|RD1-score09-5=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= П-А. Матје
|RD1-score10-1=3
|RD1-score10-2=4
|RD1-score10-3=2
|RD1-score10-4=
|RD1-score10-5=
|RD1-seed11=
|RD1-team11= О. Зебаљос
|RD1-score11-1=4
|RD1-score11-2=4
|RD1-score11-3=6'''
|RD1-score11-4=1
|RD1-score11-5=
|RD1-seed12=
|RD1-team12=

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 2016.
Вимблдон — мушкарци појединачно